Фінал Кубка Німеччини з футболу 2010 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2009—2010 відбувся 15 травня 2010 року. У поєдинку зустрілися «Вердер» з однойменного міста та мюнхенська «Баварія». Перемогу з рахунком 4:0 здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Вердер»

«Баварія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2010 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2010
2010 у німецькому спорті